Thero () steht für:

Griechische Mythologie:

 Thero (Tochter des Phylas) und der Leipephile
 Thero (Amme des Ares)
 Thero (Amazone)
 Thero (Mainade)
 Thero (Nymphe)
 Thero (Hund) bei der kalydonischen Eberjagd

Personen:
 Davuldena Gnanissara Thero (1915–2017), sri-lankischer Mönch und Religionsführer